Отражающий бассейн () — может означать:

  — бассейн, в котором вода выполняет функцию зеркала, отражая объекты вокруг.
 
 
 Отражающий бассейн Капитолия штата Гавайи
 
 Отражающий бассейн () — фильм-драма 2007 года режиссёра , США.